Йоханнисталь:
 Йоханнисталь — район Берлина
 Йоханнисталь — первый в Германии аэродром